Yamaoka ist der japanische Familienname folgender Personen:

 Akira Yamaoka (* 1968), japanischer Musikproduzent und Komponist
 Izumi Yamaoka (1968–2018), japanische Langstreckenläuferin, siehe Izumi Maki
 Kenji Yamaoka (* 1943), japanischer Politiker
 Yamaoka Kōtarō (1880–1959), japanischer Konvertit zum Islam und erster Hadji
 Yamaoka Magokichi (1888–1962), japanischer Unternehmer
 Yamaoka Sōhachi (1907–1978), japanischer Schriftsteller
 Sōko Yamaoka (* 1974), japanische Snowboarderin
 Tatsumaru Yamaoka (* 1979), japanischer Politiker
 Yamaoka Tesshū (1836–1888), japanischer Samurai
 Tetsuya Yamaoka (* 1990), japanischer Fußballspieler